Oued Ed-Dahab - Lagouira är en region som administreras av Marocko men tillhör det omstridda området Västsahara. 99 367 invånare (2 september 2004) på en yta av 130 899 km². Regionens administrativa huvudort är Dakhla. Regionen är indelad i två provinser:
 Aousserd
 Oued Ed-Dahab

Bland de större städerna hittas (Invånarantal enligt folkräkningen 2 september 2004)

 Dakhla med 58 104 invånare
 Lagouira med 3 726 invånare

Källor 
Recensement général de la population et de l'habitat de 2004, Haut-commissariat au Plan, Lavieeco.com,  set 28 september 2012

Västsaharas regioner